Manuel Cordeiro Neto (Russas, 31 de dezembro de 1901 - Fortaleza, 22 de outubro de 1992) foi chefe de Polícia e secretário de Polícia e Segurança Pública do Ceará. Foi promovido ao posto de general-de-brigada em 1959 e transferido para a reserva remunerada. Exerceu o cargo de presidente do Aeroclube do Ceará (1941), de diretor-administrativo da Companhia Elétrica do Ceará (COELCE). Foi prefeito de Fortaleza (1959-1963) eleito pela legenda do PL tendo sido seu vice Aécio de Borba Vasconcelos. Faleceu em 1992 vítima de isquemia cerebral na Casa de Saúde São Raimundo. Está sepultado no Cemitério São João Batista de Fortaleza.

Prefeitos de Fortaleza
Naturais de Russas
Sepultados no Cemitério São João Batista (Fortaleza)
Secretários estaduais do Ceará